Stamboul Train () é uma novela thriller do escritor inglês Henry Graham Greene, publicado originalmente em inglês, sob o título  em 1932. 

É o primeiro grande sucesso literário do autor, que, diferentemente de outras obras suas, mais densas, a considerava pertencente ao gênero entretenimento.

Trata-se de uma obra onde as histórias das personagens, passageiros do trem, cruzam-se, sem um foco específico. Embora possa-se dizer que a história, como um todo, gira em torno de Myatt, Coral Musker e o Dr. Czinner, na realidade a personagem central da história é o próprio trem em direção a Istambul, o elo entre as personagens de fato.

Principais personagens
 Myatt - judeu comerciante de passas de Corinto.
 Coral Musker - inocente corista, razoavelmente bela.
 Dr. Richard Czinner - médico comunista, foragido de seu país, disfarçado como médico inglês.
 Janet Pardoe - "prata polida", linda porém vazia.
 Mr. Savory - medíocre escritor inglês.
 Joseph Grünlich - arrombador de cofres, muito gordo, orgulha-se de nunca ter sido pego.
 Miss Warren - jornalista lésbica, astuta, pragmática, mas amoral.
 Coronel Hartep - chefe de polícia, é o grande rival do Dr. Czinner.

Livros de Graham Greene
Livros de 1932